Епіблема — покривна тканина коренів рослин.
Епіблема — морфологічна ознака рукокрилих.